Корну де Жос има више значења:

 Корну де Жос (Корну), насеље у округу Прахова у Румунији
 Корну де Жос (Драганешти), насеље у округу Прахова у Румунији